

Titres 

 Bel-Ami (1885), roman de Guy de Maupassant ;
 Bel-Ami (1912), pièce de théâtre de Fernand Nozière ;
 Bel Ami (1939), chanson de Tino Rossi ; 
 Bel ami (1919), film italien d'Augusto Genina ;
 Bel Ami (1939), film allemand de Willi Forst ;
 Bel Ami (1947), film américain de Albert Lewin ;
 Bel Ami (1955), film français de Louis Daquin ;
 Bel Ami (1976), film suédois de Mac Ahlberg ;
 Bel-Ami (2012), film italo-franco-britannique de Declan Donnellan et Nick Ormerod.

Autres 

 BelAmi, société slovaque de production de films pornographiques.